Casa-fàbrica Jeroni Sala, conjunt d'edificis al carrer de les Carretes del Raval de Barcelona
 Molí d'Agustí Sala, indústria dedicada a la molta de pal de campetx.